Piotr Pawlicki (ur. 1963) – polski żużlowiec
 Piotr Pawlicki (ur. 1994) – polski żużlowiec
 Piotr Pawlicki (ur. 1979) – polski muzyk